Club de Futbol Vilanova, club de futbol de la ciutat de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 Club de Fútbol Villanovense, club de futbol de la ciutat de Villanueva de la Serena (Extremadura)